Fabas est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Fabas (Ariège), commune française du département de l'Ariège en région Occitanie ;
 Fabas (Haute-Garonne), commune française  du département de la Haute-Garonne en région Occitanie ;
 Fabas (Tarn-et-Garonne), commune française  du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie ;

Patronyme 

 Jean de Fabas, capitaine huguenot, gouverneur d'Albret, ami d'Henri IV.